Mao har flere betydninger:
 Fejlskrevet forkortelse af med andre ord (m.a.o.)
 Fornavnet Mao - fx Mao Zedong
 Mao (Tchad) - en by i Tchad